Кеба — топоним.

 Кеба — деревня в Архангельской области.
 Кеба — река в Архангельской области, приток Вашки.